Awuah peut faire référence à : 
 Esi Awuah, universitaire ghanéenne.
 Matilda Baffour Awuah, experte ghanéenne en matière de sécurité.
 Patrick Awuah Jr. (né en 1965), ingénieur, éducateur et entrepreneur ghanéen.